Arheološki lokaliteti:
 Mirje (Vrboska), villa rustica kod Vrboske na Hvaru
 Mirje (Kaštel Stari), arheološko nalazište u Kaštel Starom
 Mirje (Potirna), villa rustica kod Blata na Korčuli
 Mirje (Vela Luka), villa rustica u polju smještenom u sjevernom dijelu velolučkog zaljeva
 Sutulija-Mirje, arheološka zona na južnoj strani središnjeg dijela otoka Korčule, u blizini naselja Smokvice
 Benediktinski samostan sv. Stjepana na Mirju, kod Postira na Braču